Sparassodonta — вимерлий ряд хижих нижчих ссавців, з Південної Америки. В ХХ сторіччі їх вважали справжніми сумчастими, але наразі вони вважаються або сестринським таксоном, , або таксоном зі значною мірою віддаленою спорідненістю, частиною окремої лінії гондванських метатерій. Ряд цих хижих ссавців нагадує плацентарних хижаків, які еволюціонували окремо на інших континентах і часто цитуються як приклад конвергентної еволюції. Вони були вперше описані Флорентино Амегіно, зі скам'янілостей, знайдених у формації Санта-Крус Патагонія. Sparassodonta були присутні протягом тривалого періоду "чудової ізоляції" у Південній Америки під час кайнозою; за цей час вони розділили екологічні ніші великих теплокровних хижаків з нелітаючими фороракосових. Раніше вважалося, що ці ссавці вимерли в умовах конкуренції з боку "більш конкурентоспроможних" плацентарних хижих під час пліоценового міжамериканського обміну, але більш пізні дослідження показали, що Sparassodonta вимерли задовго до того, як хижі евтерії прибули до Південної Америки

Класифікація 
Кладограма за Suárez et al., 2015:

Таксономія 
Таксономія за McKenna & Bell (1997):
 Роди incertae sedis
 Рід Pseudonotictis
 Рід Sallacyon
 Родина Mayulestidae
 Рід Mayulestes
 Mayulestes ferox
 Рід Allqokirus
 Allqokirus australis
 Родина Hathliacynidae
 Рід Patene
 Patene simpsoni
 Patene coluapiensis
 Рід Palaeocladosictis
 Palaeocladosictis mosei
 Рід Procladosictis
 Рід Pseudocladosictis
 Рід Notogale
 Рід Cladosictis
 Cladosictis lustratus
 Рід Sipalocyon
 Рід Thylacodictis
 Рід Agustylus
 Рід Ictioborus
 Рід Amphithereutes
 Рід Parathereutes
 Рід Chasicostylus
 Рід Notictis
 Notictis ortizi
 Рід Notocynus
 Рід Borhyaenidium
 Родина Borhyaenidae
 Рід Nemolestes
 Nemolestes spalacotherinus
 Рід Argyrolestes
 Рід Angelocabrerus
 Рід Pharsophorus
 Рід Borhyaena
 Borhyaena tuberata
 Borhyaena macrodonta
 Рід Pseudoborhyaena
 Рід Acrocyon
 Рід Conodonictis
 Рід Eutemnodus
 Рід Parahyaenodon
 Родина Proborhyaenidae
 Рід Arminiheringia
 Arminiheringia acueta
 Рід Paraborhyaena
 Рід Proborhyaena
 Proborhyaena gigantea
 Родина Prothylacinidae
 Рід Pseudothylacinus
 Рід Prothylacynus
 Prothylacynus patagonicus
 Рід Lycopsis
 Lycopsis longirostris
 Рід Stylocynus
 Stylocynus paranensis
 Рід Pseudolycopsis
 Родина Thylacosmilidae
 Рід Achlysictis
 Achlysictis acutidens
 Achlysictis lelongi
 Achlysictis propampina
 Achlysictis purgens
 Рід Amphiproviverra
 Amphiproviverra manzaniana
 Рід Hyaenodontops
 Hyaenodontops chapalmalensis
 Рід Notosmilus
 Notosmilus pattersoni
 Рід Thylacosmilus
 Thylacosmilus atrox
 Thylacosmilus lentis
 Рід Eomakhaira

Примітки 

Вимерлі ряди ссавців
Сумчасті